Суса́нна Абра́мовна Розанова, урожд. Альтерман (  или 1915, , Курляндская губерния, Российская империя — ) — советский и российский .

Биография 
Окончила Ленинградский государственный университет (1937). Кандидат филологических наук. Участница Великой Отечественной войны. Награждена орденами Отечественной войны I и II степени, орденом Красной Звезды, медалями. Член Союза писателей СССР (1976) и Союза писателей Москвы. Автор книг о Л. Н. Толстом.

Библиография 
 Толстой и Герцен. — , 1972
"Многому я учусь у Пушкина": (о Л.Н. Толстом) / С. Розанова // "Они питали мою музу...": книги в жизни и творчестве писателя.- М.: Книга, 1986.- с. 43-60
 Лев Толстой и пушкинская Россия. — , 2000 ISBN 5-02-011754-4

Примечания

Ссылки 
 Статья на сайте «Биография.ру»

Выпускники филологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Женщины в Великой Отечественной войне
Кавалеры ордена Отечественной войны II степени
Кавалеры ордена Отечественной войны I степени
Кавалеры ордена Красной Звезды
Члены Союза писателей СССР
Члены Союза писателей Москвы
Кандидаты филологических наук